! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 170001–170100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 170101–170200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 170201–170300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 170301–170400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 170401–170500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 170501–170600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 170601–170700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 170701–170800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 170801–170900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 170901–171000 [ editare]

Lista planetelor minore (170001-171000)